Акваланги на дне — многозначный термин:

 Акваланги на дне (роман)
 Акваланги на дне (фильм)